) — тип японского меча, который использовался самураями в феодальной Японии. Термин появился раньше и обозначал более легкие и короткие по сравнению с тати клинки. Первое время утигатана была оружием для небогатых людей, и лишь в эпоху Эдо она заняла место основного меча Японии, превратившись в катану.

История 
Производство мечей в Японии делится на определенные периоды времени:

 Дзёкото (Древние мечи, примерно до 900 г.)
 Кото (Старые мечи, примерно 900–1596 гг.)
 Синто (Новые мечи, 1596–1780 гг.)
 Синсинто (Новейшие новые мечи, 1781–1876 гг.)
 Гэндэйто (Современные мечи, 1876–1945 гг.)
 Синсакуто (Недавно изготовленные мечи с 1953 г. по настоящее время)

От периода Хэйан до периода Муромати основным мечом на поле боя был тати. Длинный клинок и острое лезвие делали его идеальным оружием для верховой езды. В пятнадцатом веке в обиход вошла утигатана, а в период Муромати (1336–1573) использование утигатаны стало широко распространенным.

Слово утигатана можно встретить в литературных произведениях еще в период Камакура, где ути  (учи) означает «наносить удары», а гатана (катана) означает «меч», что обозначает «меч для нанесения ударов». Первоначально утигатана использовалась только воинами с низким статусом или рангом, такими как асигару.

Большинство утигатан, изготовленных в ранний период Камакура, не соответствовали высоким стандартам и сегодня практически невозможно найти образцы ранних времён, поскольку они считались одноразовыми. Только в период Муромати, когда самураи начали использовать утигатану в качестве дополнения к более длинным тати, производимые утигатаны стали более высокого качества. В период Момояма от тати почти полностью отказались, а обычай носить вместе пару длинных и коротких утигатан (называемых дайсё) стал основным символом класса самураев.

Описание 

По слухам, длина лезвия утигатаны в 16 веке составляла от 60 до 70 см, с толстой сугатой, крутым саки-дзори, и её можно было использовать как одноручный меч из-за тонкой касане (толщина) и короткого хвостовика (накаго), что делало её относительно легкой.

В отличие от тати, утигатана носилась лезвием вверх на поясе и была, как правило, немного меньше чем тати, что было основным различием между тати и утигатаной. Поскольку утигатана носилась иначе чем тати, подпись (мэй), вырезанная на хвостовике утигатаны, была расположена противоположно подписи тати, благодаря чему слова оставались вертикальными, а не перевернутыми, если носить тати на манер утигатаны.

Утигатана стала популярной по нескольким причинам: Утигатана была более удобной при ношении и не мешала использовать древковое оружие так, как это делало тати. Также частота сражений, проводимых пешком, и необходимость в скорости на поле боя, были основными причинами быстрого принятия утигатаны и указывали на то, что боевые действия на поле боя стали интенсивнее. Поскольку утигатана была короче тати, её можно было использовать в более замкнутых помещениях, например, внутри здания. Кроме того, тактика того периода диктовала сбрасывание всадников путем отрезания ног коней, поэтому конный бой считался изначально невыгодным.

Применение 
В отличие от тати, в котором действия по извлечению и нанесению удара мечом были двумя отдельными действиями, извлечение утигатаны и поражение врага с ее помощью стали одним плавным, молниеносным действием. Эта техника была разработана в искусствах баттодзюцу, иайдзюцу и иайдо.

Изгиб клинка утигатаны отличается от тати тем, что лезвие имеет изгиб ближе к острию меча (сакидзори), в отличие от изгиба ближе к рукояти меча (кошидзори) у тати. Поскольку меч извлекается снизу, момент обнажения стал началом удара. Для конного всадника изгиб утигатаны сакидзори был необходим в таком исполнении, поскольку он позволял мечу выходить из ножен (сая) под наиболее удобным углом для выполнения быстрого удара.

См. также 
 Японский меч
 Тати
 Одати
 Вакидзаси
 Танто
 Дайсё

Ссылки 

 Nihonto message board forum
 Richard Stein's Japanese sword guide

Японские мечи